Lucrèce Borgia (1480-1519) est une protectrice des arts et la fille du pape Alexandre VI. Sa vie a inspiré un grand nombre d'œuvres :
 Lucrèce Borgia, pièce de théâtre en prose de Victor Hugo, créée en 1833 ;
 Lucrèce Borgia, opéra de Gaetano Donizetti d'après Victor Hugo, créé en 1833 ;
 Lucrèce Borgia, film muet italien de Mario Caserini, sorti en 1910 ;
 Lucrèce Borgia, film muet italien de Gerolamo Lo Savio, sorti en 1912 ;
 Lucrèce Borgia, film muet italien de Augusto Genina, sorti en 1919 ;
 Lucrèce Borgia, film muet français d'Abel Gance, produit par Gina Palerme, sorti en 1925 ;
 Lucrèce Borgia, film français d'Abel Gance, sorti en 1935 ;
  (Lucrezia Borgia), roman historique italien de Maria Bellonci, lauréat du prix Viareggio en 1939 ;
 Lucrèce Borgia, film italien de Hans Hinrich, sorti en 1940 ;
 Lucrèce Borgia, film franco-italien de Christian-Jaque, sorti en 1953 ;
 Lucrèce Borgia, téléfilm français de Yves-André Hubert, sorti en 1979 ;
 Lucrèce Borgia, film italien de , sorti en 1990.

Homonymie de titre